Příjmení Reddick nosí více významných osobností:

 Eunice Reddick (* 1951) – americká diplomatka
 Jaret Reddick (* 1972) – americký zpěvák
 Lance Reddick (1962–2023) – americký herec a zpěvák